W pustyni i w puszczy ist der Originaltitel folgender Filme:

 Durch Wüste und Dschungel, polnischer Film von Władysław Ślesicki (1973)
 Durch Wüste und Wildnis (Film), polnischer Film von Gavin Hood (2001)